Phyllachoraceae är en familj av svampar. Phyllachoraceae ingår i ordningen Phyllachorales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phyllachoraceae